Municipio de Dry Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dry Creek (condado de Howell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Howell.
 Municipio de Dry Creek (condado de Maries, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Maries.